Le siège de Perpignan peut désigner :

 Siège de Perpignan (1473)

 Siège de Perpignan (1542)
 Siège de Perpignan (1642)